Rejon podolski – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu odeskiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1954, ma powierzchnię 1037 km² i liczy około 26 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Podolsk.

Na terenie rejonu znajdują się 1 miejska rada i 18 rad wiejskich, obejmujących w sumie 59 wsi i 2 osady.

Miejscowości rejonu

Przypisy